Kimbo peut faire référence à :
Kimbo Slice, pseudonyme de Kevin Ferguson, pratiquant de combat libre bahaméen-américain
la marque italienne de café Kimbo, du groupe napolitain Cafè do Brasil